Viedma peut désigner :
 Viedma, ville d'Argentine ;
 Viedma, un volcan d'Argentine ;
 Lago Viedma, un lac d'Argentine;
 Glacier Viedma, glacier en Patagonie (contesté entre l'Argentine et le Chili).